Аккрингтон:

 Аккрингтон — город в графстве Ланкашир, Англия.
 Аккрингтон — английский профессиональный футбольный клуб из Аккрингтона, Ланкашир.
 Аккрингтон Стэнли — английский футбольный клуб, базирующийся в Аккрингтоне, графство Ланкашир.
 Аккрингтон — бывший избирательный округ Палаты общин парламента Великобритании с 1885 по 1983 годы.